UV-Filter bezeichnet:
 UV-Filter (Fotografie), Filter, die ultraviolettes Licht blockieren; 
 UV-Filter (Wasseraufbereitung), Wasser wird mit UV-Licht bestrahlt; 
 UV-Filter (Chemie), Substanzen zum Schutz der Haut und empfindlicher Materialien vor UV-Einstrahlung.